Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 года — предстоящий 87-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2024 года в чешских городах Прага и Острава. Об этом стало известно на конгрессе ИИХФ 24 мая 2019 года, проходившем в Братиславе.

Арены

Участники 

Своё участие в чемпионате гарантировала сборная Чехии на правах страны-хозяйки, а также сборные, которые займут два первых места на турнире первого дивизиона ЧМ-2023. Ещё 13 сборных квалифицируются на турнир по итогам ЧМ-2023.

Примечания 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2024
Чемпионаты мира в 2024 году